L'Or du Rhin (Das Rheingold) est un opéra de Richard Wagner ;
 Le TEE Rheingold est un train de luxe reliant les Pays-Bas à la Suisse en longeant le Rhin ;
 L'Or du Rhin est le tome 19 de la série Yoko Tsuno de Roger Leloup ;
 L'Or du Rhin (Rheingold) est un film allemand réalisé par Niklaus Schilling, sorti en 1978 ;
 L'Or du Rhin est une variété de fraises ;
 Weinhaus Rheingold, en français : Maison de vins Or du Rhin, est un restaurant à Berlin, aujourd'hui disparu.